Еле́нщина () — деревня в составе Черноборского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

География 
Расположена в 45 км от Могилёва и 25 км от Быхова у шоссе Могилев — Бобруйск.

История 
Деревня основана в 1920-е годы как поселок выходцев из села Болонов-Селец на бывших частновладельческих землях.

Население 
 2010 год — 5 человек

См. также 
 Черноборский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района